Tóth Gergely énekes, a Blind Myself együttes vezetője
 Tóth Gergely műugró, a Szolnoki Honvéd Sport Egyesület sportolója
 Tóth Gergely labdarúgó (Vác)
 Tóth Gergely (1977) történész